Buslijn 63 (Amsterdam)
Buslijn 63 (Arnhem-Duiven)
Buslijn 63 (Assendelft-Zaandam)
Buslijn 63 (Dokkum-Buitenpost)
Buslijn 63 (Lottum-Meterik)
Buslijn 63 (Maastricht-Eisden)
Buslijn 63 (Meerssen-Bunde)
Buslijn 63 (Rosmalen-Den Bosch)
Buslijn 63 (Utrecht-Vianen)
Buslijn 63 (Zaandam-Assendelft)
Buslijn 163 (Groningen-Holwerd)